

Persone
 André Basset – orientalista e linguista francese
 Henri Basset – orientalista e linguista francese
 Pascal Basset-Chercot – scrittore e giornalista francese
 René Basset – orientalista francese
 Roger Basset – tiratore di fune francese

Altro
 Bas-en-Basset – comune dell'Alta Loira, Francia
 Basset Hound
 bassotto